Großmölsen (lett.: «Mölsen grande») – comune tedesco
 Hohenmölsen (lett.: «Mölsen alta») – città tedesca
 Kleinmölsen (lett.: «Mölsen piccola») – comune tedesco